Людвік Ража (, 3 вересня 1929 — 4 жовтня 2000) — чеський кінорежисер.

Фільмографія 
 1963 Podivný pan Barnabášek
 1964 Kluk a kometa (сериал)
 1967 Sedmero krkavců
 1971 Princ a chuďas
 1975 My z konce světa (сериал)
 1976 Odyssesus a hvězdy
 1977 Tajemství proutěného košíku (сериал)
 1978 Tajemství ocelového města
 1979 Upír ve věžáku
 1980 Něco je ve vzduchu
 1981 V zámku a podzámčí
 1982 Poslední propadne peklu
 1984 Cizí holka
 1984 Koloběžka první
 1984 My všichni školou povinní (сериал)
 1988 Třetí táta
 1990 O Janovi a podivuhodném příteli
 1993 Sedmero krkavců
 1994 V erbu lvice
 1997 O spanilé jašince
 1998 Stín
 1999 O princezně z Rimini

Уродженці Мукачева
Померли в Празі
Ража Людвік